Михаэль Рензинг (; , Линген, Нижняя Саксония) — немецкий футболист, вратарь.

Карьера 
В «Баварию» Рензинг пришёл в 2000 году из клуба «ТуС Линген» и стал основным вратарём молодёжной команды. В сезоне 2002/03 он был переведён в резервную команду, а в начале следующего он был уже в основной команде, где подменял Оливера Кана. Свой дебютный матч в Бундеслиге Михаэль сыграл 21 февраля 2004 года в матче против «Гамбурга». В сезоне 2004/05 Рензинг провел 2 полноценных матча и доказал, что он достойная замена Кану.

В следующем сезоне Михаэль провёл уже 6 матчей в чемпионате и дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Миланом», показав хорошую игру и пропустив всего лишь 1 гол. В ответном матче Рензинг также вышел в основном составе из-за дисквалификации Оливера Кана. До начала сезона 2008/09 «Бавария» ни разу не проиграла, когда Михаэль стоял на воротах. Впервые это случилось только в августе 2008 года.

21 декабря 2010 года перешёл в «Кёльн» в статусе свободного агента. Срок контракта — до 30 июня 2011 года. В марте 2011 года он продлил контракт с до 2013 года. По окончании сезона 2011/12 «Кёльн» покинул Бундеслигу, а Рензинг стал свободным агентом.

29 августа 2012 года он перешёл в «Байер» на правах свободного агента, подписав соглашение до 30 июня 2013 года. 24 мая 2013 года Рензинг подписал контракт с дюссельдорфской «Фортуной» до 2015 года.

Достижения 
 Чемпион Германии (4): 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка Германии (5): 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка немецкой лиги (3): 2004, 2007, 2008
 Финалист Лиги чемпионов: 2009/10

Статистика

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Бавария II»